Phú Tân (An Giang), een district in de Vietnamese provincie An Giang
 Phú Tân (Bắc Giang), een gehucht in de Vietnamese provincie Bắc Giang
 Phú Tân (Bình Dương), een phường in de Vietnamese provincie Bình Dương
 Phú Tân (district in Cà Mau), een district in de Vietnamese provincie Cà Mau
 Phú Tân (plaats in Cà Mau), een plaats in bovengenoemd district
 Phú Tân (Đồng Nai), een xã in de provincie Đồng Nai